Brownlie ist der Familienname folgender Personen:
 Ian Brownlie (1932–2010), britischer Rechtswissenschaftler und Völkerrechtsexperte
 Jimmy Brownlie (1885–1973), schottischer Fußballspieler und -trainer
 John Brownlie (* 1952), schottischer Fußballspieler
 Royce Brownlie (* 1980), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brownlee